Quik steht für:

 Quik, ein temporäres Flusssystem nahe der Nordküste Osttimors

Quik ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Quik (* 1982), deutsche Politikerin (CDU)
 Martijntje Quik (* 1973), niederländische Ruderin

Siehe auch:
 QUIC
 Quick